Annan – miasto w Szkocji
 Annan – rzeka w Szkocji
 Annan – rzeka w Australii, w stanie Queensland